Олег Всеволодович Рябоконь (род. , Ленинград) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист, автор текстов песен, член Союза кинематографистов РФ, член Союза театральных деятелей РФ, доцент кафедры режиссуры, с 1995 года Заслуженный деятель искусств Российской Федерации.

Биография 
В 1961 году окончил Ленинградский военно-механический институт, а в 1972 году — актёрско-режиссёрское отделение при ЛГИТМиК (мастерская Р. Сусловича).

Является постановщиком многочисленных музыкальных фильмов и телеспектаклей, в которых зачастую звучат песни на его собственные стихи («Один за всех!», «А я иду»).

В 2008 году стал мастером курса в СПБГУКиТ (специальность — режиссура телевизионных программ).

Живёт и работает в Санкт-Петербурге.

Семья 
Мать — Евгения (Геня) Самуиловна Авербах, уроженка села Усая (ныне Ушачского района Витебской области).

Фильмография

Режиссёрские работы 
 1977 — Лишний день в июне
  — А я иду (короткометражный фильм-концерт)
 1980 — 20 минут с «Песнярами» (короткометражный фильм-концерт)
 1981 — Эзоп
 1982 — Дом
 1983 — Али-Баба и сорок разбойников
 1984 — Перегон
 1985 — Один за всех!
 1986 — Прекрасная Елена
 1988 — Физики
 1990 — Шаги императора
 1992 — Киммерийский затворник. Максимилиан Волошин (документальный фильм, 2 серии)

Сценарист 
 1988 — Физики
 1992 — Киммерийский затворник. Максимилиан Волошин (документальный фильм, 2 серии)

Тексты песен для кино 
 1980 — «Олимпийская надежда» (автор музыки и исполнитель Михаил Боярский) — музыкальный ролик.
 «Снимается кино» (автор музыки Анатолий Кальварский, исполнитель Николай Караченцов) — фильм «Один за всех!».

Примечания

Ссылки 
 Олег Рябоконь на сайте gukit.ru
  Фильмография Олега Рябоконя на сайте www.kino-teatr.ru
  Олег Рябоконь на сайте www.kino-teatr.ru
 Гильдия кинорежиссёров России
 Кино СССР
 

Режиссёры России
Режиссёры по алфавиту
Кинорежиссёры СССР
Кинорежиссёры России
Сценаристы СССР
Сценаристы России
Кинорежиссёры XX века
Кинорежиссёры XXI века
Члены Гильдии кинорежиссёров России
Члены Союза кинематографистов России
Члены Союза театральных деятелей России